Хокей може да се отнася за:

 Хокей на лед
 Хокей на трева
 Хокей с топка
 Уличен хокей
 Българското първенство по хокей на лед
 Световно първенство по хокей на лед